Onsdagstjärn kan syfta på:
Onsdagstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Onsdagstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Söndagstjärn
Måndagstjärn
Onsdagstjärn
Torsdagstjärn
Fredagstjärn
Lördagstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn